Герали́с () — греческая фамилия. Известные носители:

 Гералис, Апостолос (1886—1983) — греческий художник
  (1917—1996) — греческий филолог
 Гералис, Лукас — греческий художник